Шарыкин — фамилия. Известные носители:

 Шарыкин, Анатолий Петрович (род. 1954) — советский гребец-байдарочник.
 Шарыкин, Юрий Алексеевич (род. 2000) — российский спортсмен-подводник.